

Földrajz
Berzence, Somogy megye
Barsberzence (szk. Tekovská Breznica), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zsarnócai járás
Garamberzence (szk. Hronská Breznica), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
Ipolyberzence (szk. Breznička), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Poltári járás

Berzence-patak (szk. Breznický potok), Garamba torkollik
Barsberzencei vár

Történeti földrajz
Alsónyíresd (1899-ig Alsó-Breznicz, szk. Dolná Breznica) korábbi neve, Szlovákia, Trencséni kerület, Puhói járás
Berzenke (szk. Bzenov) régies formája, Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Börzönce régies formája, Zala megye
Felsőnyíresd (1899-ig Felső-Breznicz, szk. Horná Breznica) korábbi neve, Szlovákia, Trencséni kerület, Puhói járás
Vaségető (1899-ig Vasberzence, szk. Železná Breznica), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás

Egyéb
Berzence ostroma (1664)

lásd még: Berzéte, Nagyberezsnye